Yesterdays — одиннадцатый студийный альбом панк-рок-группы Pennywise, который был выпущен 15 июля 2014 года. Хотя Pennywise считают Yesterdays полноценным альбомом, он содержит ранее незаписанные (за исключением «No Way Out» и «Slowdown», которые появились в 1989 в A Word From the Wise и в Unknown Road 1993 года соответственно) с их прежним басистом Джейсоном Тёрском. Yesterdays также первый альбом Pennywise с вокалистом Джимом Линдбергом после его ухода в 2009.

Список композиций

Участники 
 Джим Линдберг — вокал;
 Флетчер Дрегги — гитара;
 Рэнди Брэдбери — бас;
 Байрон МакМакин — барабаны.

Другие участники 
 Джейсон Тёрск — написание песен, бас (репетиции группы '89);
 Ян Петерсен — продюсер, инженер;
 Джин Гримальди — мастеринг.

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы Epitaph Records